Keniaans basketbalteam (mannen)
 Keniaans basketbalteam (vrouwen)